John Singleton Copley (1738–1815) – amerykański malarz i rysownik.
 John Copley, 1. baron Lyndhurst (1772–1863) – brytyjski arystokrata, polityk, prawnik
 John Copley (1875–1950) – brytyjski artysta
 John Copley (ur. 1933) – brytyjski producent teatralny i muzyczny

Zobacz też